Tchicaya est un nom de famille notamment porté par : 

 Gérald Félix-Tchicaya, plus connu sous le nom de Tchicaya U Tam'si (1931-1988), écrivain brazza-congolais ; 
 Jean Félix-Tchicaya (1903-1961), homme politique brazza-congolais ; 
 Jean-Marc Thystère-Tchicaya (1964-), homme politique brazza-congolais ; 
 Jean-Pierre Thystère-Tchicaya (1936-2008), homme politique brazza-congolais ;
 Madeleine Tchicaya (1930-), ancienne femme politique et une femme d'affaires ivoirienne ;
 Pierre Tchicaya de Boempire (1894-1964), homme politique et homme de lettres brazza-congolais ;
  (1983-), footballeur gabonais ; 
 Tchico Tchicaya, artiste musicien de la république du Congo ;

Autres 
 Prix Tchicaya U Tam'si pour la poésie africaine